Panigaglia – località di Porto Venere (SP), spesso considerata parte della frazione di Fezzano, nota solo per l'impianto di rigassificazione
 Panigaglia – nave della Regia Marina italiana